Blue Springs puede referirse a varias localidades de Estados Unidos:
Blue Springs (Alabama)
Blue Springs (Misisipi)
Blue Springs (Misuri)
Blue Springs (Nebraska)